O Parque Mata da Praia está localizado em um dos bairros mais nobres de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, Brasil.

O parque mistura beleza e tranquilidade em seus 44.021m² de mata nativa preservada. O Parque Municipal da Mata da Praia engloba cinco praças, o verde das árvores se mistura com os telhados coloniais das elegantes residências do bairro Mata da Praia.

Há quadras de tênis, vôlei, futebol society e de areia. Conta com playground e um centro de educação ambiental.

Como chegar

No bairro Mata da Praia, acesse o parque pelas seguintes vias:

Avenida Nicolau Von Schilgen, Avenida Antônio Borges ou pela Avenida Construtor Davi Teixeira.

Áreas verdes de Vitória (Espírito Santo)